Umsatzsteuergesetz steht für:
 Umsatzsteuergesetz (Deutschland)
 Umsatzsteuergesetz (Österreich), siehe Umsatzsteuer (Österreich)